Hoek es el nombre de varias localidades de los Países Bajos.

Hoek, en la provincia de Zelanda;
Hoek van Holland;